Ganor steht für

 Ganor (Georgia), ein Ort im Colquitt County im US-Bundesstaat Georgia

Ganor ist der Familienname folgender Personen:

 Niza Ganor (* als Anna Fränkel; 1925–2018), Überlebende und Zeitzeugin des Holocaust und Lehrerin in Israel